est une suite romanesque de Larry McMurtry publiée de 1985 à 1987. Ce roman et ses suites ont été adaptés à la télévision en plusieurs mini-séries :
 , mini-série américaine diffusée du  au  sur  ;
  : La Loi des justes (), mini-série américaine diffusée du  au  sur  ;
  : Le Crépuscule (), mini-série américaine diffusée du  au  sur  ;
  : Les Jeunes Années (), mini-série américaine diffusée du  au  sur .

Voir aussi